Les Nagas sont des créatures appartenant au monde imaginaire des Royaumes oubliés dans le jeu de rôle Donjons et Dragons.

Ils sont basés sur un certain type de deva, les nâgas, êtres mythiques de l'hindouisme en forme de serpents.

Description

Les nagas ressemblent à des serpents géants avec une tête et un buste humanoïde. Chaque type de naga possède certains dons magiques.

Types
 naga gardien (loyal bon)
 naga d'os : (neutre) une créature squelette créée par magie à partir des os d'un naga
 naga d'eau (neutre)
 naga ver : puissants serviteurs du dieu Kyuss transformés en nagas.
 naga esprit (chaotique mauvais)
 maître naga : naga à 7 têtes avec des capuches comme les cobras, portant des gemmes de différente couleur selon l'âge.
 ha-naga : un puissant seigneur naga aux écailles pourpres et longues comme des aiguilles, vénéré comme un dieu par les nagas esprits
 naga sombre (loyal mauvais)
 naga salé : puissant naga ressemblant à un serpent de mer.  
 naga brillant (chaotique mauvais) = naga vert-jaune au dos recouvert d'épines.
 naga irradiant (chaotique bon) : naga recouvert de petites écailles le faisant apparaitre comme recouvert d'une fine couche d'argent.

Société

La plupart des nagas vénèrent la déesse créatrice Shekinester et son fils Parrafaire, sauf les nagas sombres qui vénèrent Sess'Innek.

Les nagas furent créés par les sarrukhs, une race reptilienne, qui expérimenta les croisements inter-espèce entre les humains et les serpents. Ils créèrent aussi les yuan-ti.

Créature de Donjons et Dragons
Créature des Royaumes oubliés